Жонатан Ренато Барбоса (; 10 июля, 1991 год, Пирасикаба, Бразилия) — бразильский футболист, полузащитник клуба «Коринтианс», выступающий на правах аренды за клуб «Куяба».

Карьера 
Родился в Пирасикабе, штат Сан-Паулу. Окончил молодёжную школу «Риу-Клару». Его профессиональный дебют состоялся в 2009 году с клубом «Депортиво Бразил». В 2011 году перешёл в «Боависту», но появился в составе лишь один раз в матче против «Америки-РЖ». После этого перебрался в клуб «XV ноября», регулярно появлялся в составе в 2014, вернувшись из аренды в «Капивариано». В апреле 2014 перешёл в клуб Понте-Прета, дебютировав в Серии В в матче против Вила-Нова 21 мая. Матч закончился победой команды Кафу со счетом 1:0. 14 января 2015 подписал трехлетний контракт с «Сан-Паулу».

27 июля 2015 Кафу перебрался в «Лудогорец» за рекордную для клуба сумму — 2,2 миллиона евро. 8 августа отыграл все 90 минут за фарм-клуб против «Вереи». Дебют за первую команду случился 12 сентября 2015 года в ничейном матче против «Берое», выйдя на замену в первом тайме. Всего же за сезон 2015/16 Кафу провел за болгарскую команду 24 матча и забил 8 голов. В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов 2016/17 Кафу отметился 2 голами в двухматчевом противостоянии против сербской «Црвены Звезды». Впоследствии болгарский клуб вышел в групповой этап турнира, где в матче против «Базеля» отметился голом, который принес клубу очко. В матче против «Арсенала» из Лондона Кафу забил гол и отдал голевую передачу, но «Лудогорец» все равно потерпел поражение 2:3.

8 августа 2017 года перешёл в французский «Бордо». Сумма трансфера составила 7,5 млн евро.

Достижения 
«Лудогорец»
 Чемпион Болгарии: 2015/16

Статистика

Примечания

Ссылки 
 São Paulo official profile 
 Ogol profile 

Футболисты Бразилии
Футболисты Болгарии
Игроки ФК «Понте-Прета»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Лудогорец»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Аль-Хазм»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Куяба»